Georges II ou George II peut désigner (par ordre chronologique) :

Souverains et nobles
 Georges II d'Abkhazie (mort en 957), roi d'Abkhazie.
 Georges II, roi de Géorgie de 1072 à 1089.
 Georges II Terter (mort en 1323), tsar de Bulgarie.
 Georges II de Galicie-Volhynie (1308-1340), prince de la Rus' de Halych-Volodymyr de 1323 à 1340.
 Georges II de Mingrélie (mort en 1384), duc d'Odishi.
 Georges II de La Trémoille (1437-1481), sire de Craon, gouverneur de Touraine puis de Bourgogne.
 Georges II (vers 1515-1585), roi d'Iméréthie.
 Georges II de Brzeg (1523-1586), duc de Brzeg.
 Georges II de Gourie (1564-1583), prince de Gourie.
 Georges II Rákóczy (1621-1660), prince de Transylvanie de 1648 à 1657 puis de 1658 à 1659 et enfin prétendant de 1659 à 1660.
 George II de Wurtemberg (1626-1699), comte de Montbéliard de 1662 à 1699 avec une interruption de vingt-et-un ans.
 George II de Grande-Bretagne (1683–1760), roi de Grande-Bretagne et d'Irlande de 1727 à 1760.
 Georges II de Waldeck-Pyrmont (1789-1845), prince de Waldeck-Pyrmont de 1813 à 1845.
 Georges II de Saxe-Hildburghausen (1826-1914), duc de Saxe-Meiningen de 1866 à 1914, de Saxe-Meiningen-Hildburghausen de 1826 à 1914.
 Georges II de Grèce (1890-1947), roi des Hellènes de 1922 à 1923, puis de 1935 à 1944, puis de 1946 à 1947.

Ecclésiastiques
 Georges II d'Antioche (), patriarche d'Antioche.
 Georges II de Garni (mort en 898), catholicos de l'Église apostolique arménienne.
 Georges II d'Alexandrie (mort en 1052), patriarche d'Alexandrie.
 Georges II Xiphilin (mort en 1198), patriarche de Constantinople.
 Georges II d'Amboise (1488-1550), cardinal français.

Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Georg#Georg II.